Поло:
Фамилия
 Поло, Гаспар Хиль (ок. 1530—1591) — испанский поэт и юрист.
 Поло, Генц (род. 1963) — албанский историк и политик.
 Поло, Джозеф (род. 1982) — американский кёрлингист, в команде США второй на Олимпийских играх 2006 года.
 Поло, Кармен (1900—1988) — супруга Франсиско Франко.
 Поло, Марко  (1254—1324) — итальянский путешественник.
 Поло, Роберто (род. 1951) — кубинский и американский историк и теоретик искусства, коллекционер.
 Поло, Тери (род. 1969) — американская актриса.
 Поло, Анди (род. 1994) — перуанский футболист, нападающий клуба «Университарио».
Топоним
 Поло — река в России, протекает в Мурманской области. 
Другое
 Водное поло — командная игра с мячом в плавательном бассейне
 Марко Поло — российская фолк-рок группа из Москвы.
 Поло — рубашка, имеющий короткую застёжку со стояче-отложным воротником и короткими рукавами.
 Поло — командная игра с мячом. Своего рода хоккей верхом на конях
 Volkswagen Polo — модель автомобиля

См. также 
 Пола (значения)